KBQ est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant Kasungu, une ville de la République du Malawi, selon le code IATA des aéroports.

kBq = 1000 becquerels ; le becquerel est une mesure de l'activité d'une quantité de matière radioactive1, c'est-à-dire le nombre de désintégrations qui s'y produisent par seconde.

Code IATA des aéroports